Йошіро Окабе
 Йошіхіко Окабе